Geografia:
 Acquaviva, castello (municipi) de San Marino.
 Acquaviva Collecroce, en serbo-croat molisià Kruč, municipi italià, situat a la regió de Molise.
 Acquaviva delle Fonti, municipi italià, a la regió de Pulla i a la província de Bari.
 Llinatges:
 Acquaviva (cognom), cognom d'una il·lustre família italiana del regne de Nàpols, i que va tenir en feu molts béns arrels en els Abruços.
 Biografies:
 Andrea Mateo Acquaviva, militar italià. Successor d'Antonio Acquaviva en el ducat d'atri, en la senyoria de Teramo.
 Andrea Mateo d'Acquaviva (1456-1528), literat i il·lustre protector de les ciències italià.
 Antonio Acquaviva, militar italià, germà de Josies i de Pier Bonifacio. Va estar al servei del rei Ladislau.
 Belisari Acquaviva, soldat, literat i antiquari italià. Amic del Gran Capitán Gonzalo de Córdoba. Fundà l'Acadèmia del Lauro.
 Claudio Acquaviva (Nàpols, 1542 - Roma, 1615), jesuïta italià, fill del Duc d'Atri.
 Gianni Jeronimo Acquaviva (1521 – 1592) militar i literat italià. Serví a l'emperador Carles V en les guerres de religió a Alemanya.
 Giulio Acquaviva, comte de Conversano cavaller italià.
 Giulio Acquaviva d'Aragona, (Nàpols, 1546 – 1574), cardenal durant el papat de Pius V.
 Troiano Acquaviva d'Aragona, (Nàpols, 1696 – Roma 1747), cardenal ordenat durant el papat de Climent XII
 Giulio Antonio Acquaviva (? - Otranto, 1841), militar italià. Fill de Josías Acquaviva.
 Horaci Acquaviva (?-1617), militar i teòleg italià, fill de Gianni Jeronimo Acquaviva.
 Josías Acquaviva (? - Cellino, 1462) militar italià, fill d'Andrea Mateo Acquaviva.
 Octavio Acquaviva (1560-1612), prelat italià, vicellegat del patrimoni de Sant Pere i cardenal.
 Piero Bonifacio Acquaviva (?-1418) militar italià.
 Rinaldo Acquaviva, bisbe d'Agrigent que va coronar a Manfred de Sicília i excomunicat per aquest fet. Va morir el 1264.
 Rodolfo Acquaviva (1550 prop de Teramo – Coculin, 1583), jesuïta italià.
 Vicenzo Acquaviva (Foggia, 1832), pintor italià.